San Roque de Ríomiera är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Roque de Ríomiera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Roque de Ríomiera är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om San Roque de Ríomiera. Runt San Roque de Ríomiera är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa María de Cayón,  km nordväst om San Roque de Ríomiera. Omgivningarna runt San Roque de Ríomiera är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien